Александр Иванович Новиков:
 Новиков, Александр Иванович (1861—1913) — русский земский деятель, благотворитель, беллетрист.
 Новиков, Александр Иванович (1871 — после 1917) — русский земский врач, член Государственной думы от Самарской губернии.
 Новиков, Александр Иванович (род. 1948) — президент Омского государственного медицинского университета.
 Новиков, Александр Иванович (1916—1983) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Примечания